Alpinweg steht für
 Alpine Route, ein schlecht markierter Steig für erfahrene Bergsteiger
 Alpinweg (Ybbstaler Alpen), ein Weitwanderweg im niederösterreichisch-steirischen Grenzgebiet